When It's All Said and Done é um álbum da banda Figure Four, lançado no ano de 2001 pela gravadora Facedown Records.

Faixas 
"True Colors" - 1:58
"When It's All Said and Done" - 2:44
"So Much More" - 1:35
"Reasons Why" - 2:05
"Question of Trust" - 2:28
"Silence Expected" - 1:55
"Sword from My Mouth" - 1:41
"Enemy" - 1:47
"Who Belongs" - 2:02
"Guilty" - 2:11

Álbuns de Figure Four
Álbuns de 2001